The Australasian Championships 1911 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1911 roku w dniach 21–25 listopada, na kortach Warehouseman's Cricket Ground w Melbourne.

Była to 7-ma edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1911 w tenisie ziemnym